Niemcy:
 Bubenheim – dzielnica Treuchtlingen
 Bubenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Bubenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Osoby:
 Frank Bubenheim – niemiecki tłumacz

Inne:
 Bubenheim – zamek